Буковица Горња може да се односи на:

 Буковица Горња (Бијељина), насеље у општини Бијељина, Република Српска, БиХ
 Буковица Горња (Милићи), насеље у општини Милићи, Република Српска, БиХ

Види још 
 Буковица
 Горња Буковица